Muški vaterpolski olimpijski turnir odigrao se u Sydneyu od 23. rujna do 1. listopada. Branitelj naslova bila je Španjolska, a (svoje sedmo) zlato osvojila je Mađarska.

Turnir

Skupina A 

23. rujna 2000.

24. rujna 2000.

25. rujna 2000.

26. rujna 2000.

27. rujna 2000.

Skupina B 

23. rujna 2000.

24. rujna 2000.

25. rujna 2000.

26. rujna 2000.

27. rujna 2000.

Izbacivanje 

Športovi na OI 2000.
Vaterpolo na Olimpijskim igrama
 2000 M